Francouzské příjmení de Jussieu patří významné francouzské rodině, z níž vynikla zejména řada botaniků v 17. až 19. století. Botanici z této rodiny byli potomci Laurenta de Jussieu (1651–1718), lékárníka z Lyonu, jehož předkové byli královští notáři.Synové:
 Christophe de Jussieu (9.4.1685–12.12.1758) – lékárník v Lyonu
 Antoine de Jussieu (1686–1758) – francouzský botanik a lékař
 Bernard de Jussieu (1699–1777) – francouzský botanik
 Joseph de Jussieu (1704–1779) – francouzský botanik

Vnuci – synové Christopha
 Antoine-Laurent de Jussieu (1748–1836) – francouzský botanik, autor botanického systému publikovaného v roce 1789
 Bernard-Pierre de Jussieu (1751–1836)
 Christophe Nicolas de Jussieu (1.1.1754–11.12.1793)

Pravnuci– syn Antoine-Laurenta
 Adrien de Jussieu (neboli Adrien-Henri), (1797–1853) – francouzský botanik, president francouzské akademie věd
– synové Bernard-Pierra
 Laurent-Pierre de Jussieu (1792–1866) – francouzský spisovatel a moralista
 Christophe Alexis Adrien de Jussieu (1802–1865) – francouzský politik

Toponyma na počest příslušníků rodu 
 Kampus Jussieu – univerzitní kampus v Paříži v 5. obvodu, sídlo Univerzity Paříž VI
 Place Jussieu – náměstí v Paříži v 5. obvodu
 Jussieu – stanice metra v Paříži v 5. obvodu
 Rue Jussieu – ulice v Paříži v 5. obvodu
 Rue Jussieu (Marseille) – ulice v Marseille ve 4. okrsku
 Rue Jussieu (Nice) – ulice v Nice.
 Poloostrov Jussieu – poloostrov v Jižní Austrálii
vesmírný objekt
 9470 Jussieu – asteroid

Reference 
 http://en.wikisource.org/wiki/Catholic_Encyclopedia_(1913)/De_Jussieu

Francouzští botanici
Francouzské rodiny